Crișan se poate referi la:

 Gheorghe Crișan (1733 – 1785) a fost, împreună cu Horea și Cloșca, un conducător al răscoalei din Transilvania din 1784

Geografie 
 Crișan, Hunedoara
 Crișan, Tulcea
 Comuna Crișan, Tulcea
 Crișan, Constanța
 Hilișeu-Crișan, Botoșani
 Mănăstirea Crișan

Prenume 
 Crișan Demetrescu

Altele 
 Crișan (nume de familie)
 Râul Crișan (dezambiguizare)

Vezi și 
 Criș (dezambiguizare)
 Crișeni (dezambiguizare)
 Crișana (dezambiguizare)